RISC – in informatica, specifica architettura per microprocessori
  RISC – in biologia, enzima coinvolto nella RNA interference